«Любовь к трём апельсинам» — журнал, посвящённый театру, искусству, поэзии и литературе, выходивший в Санкт-Петербурге — Петрограде в 1914—1916 годах. Журнал был организован известным режиссёром Всеволодом Мейерхольдом, который выступал в этом издании под псевдонимом Доктор Дапертутто. Мейерхольд был главным редактором журнала. Он собрал единомышленников и талантливую молодежь. Обложку для журнала нарисовал соавтор режиссёра по спектаклям на сценах Александринского и Мариинского театров, известный мирискусник Александр Головин, отделом поэзии заведовал Александр Блок.

Журнал «Любовь к трём апельсинам» был печатным органом Студии на Бородинской — экспериментальной лаборатории Мейерхольда в 1910-е годы, где зарождались идеи режиссёрского театра 1920-х и биомеханики — оригинальной техники актерского мастерства, которая, спустя несколько лет, станет фирменным знаком ТИМа и главной актерской техникой театрального конструктивизма. О классах студии на страницах журнала рассказывали педагоги студии, выдающиеся деятели культуры и искусства Серебряного века.

Среди них были: филолог-театровед, в те годы начинающий режиссёр, скрывавшийся на афишах (в противоположность темному гению — Дапертутто) под псевдонимом Вольдемар Люсциниус — Владимир Соловьёв, впоследствии один из самых ярких и разносторонне одарённых деятелей театрального Ленинграда 1920-30-х гг., учитель Аркадия Райкина, занимавшийся со студийцами техникой актеров комедии дель арте; заметки о музыкальном чтении в драме вёл Михаил Гнесин, раздел, посвящённый своим занятиям со студийцами вёл сам Всеволод Мейерхольд. Именно здесь были напечатаны программные статьи режиссёра: «Глоссы Доктора Дапертутто» и второй вариант статьи «Балаган» (в соавторстве с Ю. М. Бонди). В журнале печатались известные поэты Серебряного века, свои первые статьи печатали начинающие филологи: Виктор Жирмунский, Василий Гиппиус, Алексей Гвоздев. Опыт журнала «Любовь к трём апельсинам» стал отправной точкой к зарождению театроведения в России.

Структура 
Журнал включал в себя ряд постоянных разделов:

 Стихи
 [Раздел в котором публиковались сценарии и пьесы]
 [Теоретический раздел]
 [Раздел, посвященный комедии дель арте]
 Hofmaniana
 Студия
 Хроника
Кроме основных рубрик в журнале появлялись отклики на спектакли современного театра, рецензии на книги.

Литературно-театральная деятельность редакции журнала

Литературные вечера и театральные постановки 
Весной 1914 года на сцене Тенишевского училища в Санкт-Петербурге редакцией журнала был организован «Блоковский спектакль», в программу которого вошли постановки двух драматических произведений А.Блока — «Незнакомка» и «Балаганчик». Лирическая драма «Незнакомка» была представлена на сцене впервые. Спектакль вызвал большой резонанс в среде деятелей искусства. Впоследствии режиссёр постановки — В. Э. Мейерхольд считал, что сценографическое решение пространства в «Незнакомке» стало предвестником театрального конструктивизма в российском искусстве. Художник спектакля — Ю. М. Бонди. Актерами в спектакле выступили ученики Студии на Бородинской.

Издания журнала 
За время существования редакцией журнала были выпущены отдельные издания пьес:
 «Огонь» Ю.Бонди, В.Мейерхольда и В. Н. Соловьева
 «Близнецы» Плавта (пер. С.Радлова)
 «Кот в сапогах» Л.Тика (пер. В.Гиппиуса)
 «Женщина Змея» К.Гоцци (пер. Я.Блоха)

Влияние 

Интермедия «Любовь к трем апельсинам», написанная по мотивам фьябы К.Гоцци постоянными авторами журнала К. А. Вогаком, В. Н. Соловьевым и В. Э. Мейерхольдом, оказала непосредственное влияние на создание С. С. Прокофьевым одноименной оперы:

С. С. Прокофьев. «Дневник»

Первую постановку оперы в 1926 г на родине осуществили начинавшие свой творческий путь в Студии на Бородинской режиссер Сергей Радлов и художник Владимир Дмитриев. Произошло это на сцене Мариинского театра в Ленинграде .

Под влияние журнала «Любовь к трем апельсинам» в конце 1910-х, да и в последующие десятилетия подпали многие деятели искусства. Не только С.Прокофьев, но и молодой студент Мейерхольда Сергей Эйзенштейн, в 1919 г. штудировал «Любовь к трем апельсинам». Через пару лет Мейерхольд пригласит его к первой совместной работе в качестве художника и сценариста над спектаклем по пьесе Л.Тика «Кот в сапогах», впервые опубликованной на русском языке в 1916 г. в переводе Василия Гиппиуса в «Любви к трем апельсинам». Перевод сопровождала статья молодого В. М. Жирмунского «Комедия чистой радости». Постановка не была осуществлена, от замысла остался лишь эскиз Эйзенштейна.

Журнальные публикации внимательно штудировал Евгений Вахтангов. В архиве МХАТ сохранилась тетрадь режиссера 1915 года, наполненная вырезками из журнала о технике комедии Дель арте и авторскими пометками. Как считает исследователь творчества режиссера, театровед В. В. Иванов: «Многие формальные приемы, на которые обратил внимание Вахтангов, читая журнал «Любовь к трем апельсинам» (актер как лицедей с «радостной душой», «четкость и самоценность жеста», «искусство импровизации», «чувство небоязни зрительного зала», «знак отказа», «роль выкрика в момент напряженного действия», «схематизация» «Гамлета» и др.), оживут и найдут подтверждение в его режиссерской практике и в замыслах последних лет». В 1922 г. незадолго до своей смерти Вахтангов поставит свой шедевр «Принцесса Турандот», где воплотит на сцене многие идеи, высказанные на страницах журнала «Любви к трем апельсинам». «Экспози­ция вахтанговской «Принцессы Турандот», в сущно­сти, изложена в мейерхольдовской статье «Балаган» (1913 г.)», - писал в письме к Михаилу Чехову исследователь Юрий Елагин, автор первой посмертной биографии Мейерхольда, накануне издания книги.

Журнал сегодня 
Долгое время журнал оставался библиографической редкостью, но за последнее десятилетие большинство материалов журнала было переиздано в различных изданиях, посвященных творческому наследию В. Э. Мейерхольда. PDF-версии номеров журнала опубликованы в сети Интернет на сайтах в США (Университет Северной Каролины в Чейпел Хилле), Италии (Римский архив Вяч. Иванова) и России (Первая мировая война и русская периодика).

В июне 2014 года в Санкт-Петербурге вышло полное комментированное переиздание всех номеров журнала в двух томах, подготовленное Российским институтом истории искусств.

Примечания

Ссылки 
 Статья Л. С. Овэс о журнале «Любовь к трем апельсинам» на сайте Петербургского театрального журнала
 Песочинский Н. В. Мейерхольд и раннее театроведение // Мейерхольд: К истории творческого метода. СПб., 1997. С. 179—225.
 Полный комплект номеров журнала «Любовь к трем апельсинам» в электронном виде

Серебряный век
Театральные журналы Российской империи
Литературные журналы Российской империи
Акмеизм
Журналы, появившиеся в 1914 году
Закрывшиеся журналы Санкт-Петербурга